Milizia –  forza da combattimento di tipo militare formata da soggetti non appartenenti a forze armate regolari
 Milizia – termine usato per indicare corpi di polizia di vari paesi dell'Europa orientale

Persone 
 Francesco Milizia – teorico, storico e critico d'arte italiano
 Francesco Milizia – sceneggiatore italiano